Nabinagar – comune del Bangladesh
 Nabinagar –  città dell'India